Marie z Artois (1291 – 22. ledna 1365) se narodila jako čtvrtá dcera Filipa z Artois a jeho manželky Blanky Bretaňské. V roce 1342 se stala paní z Méraude, když panství zakoupila od českého krále Jana Lucemburského.

Manželství 
Marie se provdala za markraběte Jana z Namuru, syna flanderského hraběte a namurského markraběte Víta z Dampierre a jeho druhé manželky Isabely Lucemburské. Svatební smlouva byla uzavřena 6. března 1310 v Paříži a stvrzena v lednu 1313 v Poissy. Jako věno od manžela dostala hrad Wijnendale ve Flandrech, což v roce 1313 ratifikoval flanderský hrabě, Janův nevlastní bratr Robert III.

Potomstvo 
S Janem měla Marie jedenáct dětí:

 Jan II. z Namuru (1310/12–1335)
 Vít II. z Namuru (1311/1313–1336)
 Jindřich z Namuru (1312/1313–1333)
 Filip III. z Namuru (1319–1337)
 Blanka z Namuru (1320–1363)
 Marie z Namuru (1322–1357)
 Markéta z Namuru (1323–1383)
 Vilém I. z Namuru (1324–1391)
 Robert z Namuru (1325–1391)
 Ludvík z Namuru (1325–1378/86)
 Alžběta z Namuru (1329–1382)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1291
Úmrtí 22. ledna
Úmrtí v roce 1365
Dynastie Artois
Ženy